Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (XII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der XII. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 4. November 1983 bis zum 17. November 1988 reichte. Nach den Landtagswahlen 1983 entfielen 32 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 24 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), wobei die ÖVP gegenüber 1979 drei Mandate von der SPÖ hinzugewinnen konnte. Der Landtag wählte am 4. November 1983 die Landesregierung Ludwig II.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Ernst Bezemek: Der Landtag von Niederösterreich in den Jahren 1969–1995. Wien 1995

Weblinks 
 Landtag Niederösterreich (MS Word; 68 kB) Aufstellung der Landtagsabgeordneten der XI. Gesetzgebungsperiode

12